Либреттология — наука о либретто как литературной основе вокальных произведений, изучающая соотношение либретто и литературных источников, а также роль либретто в истории культуры.

История 
Одним из первых исследователей в области либреттологии был Ульрих Вайсштайн (), специалист по компаративной литературе и компаративному искусству, который в своих работах много внимания уделял изучению оперы. Его эссе «Либретто как литература» () было посвящено историческим, культурным и литературным аспектам изучения либретто. По мнению некоторых исследователей, сам термин «либреттология» приобрёл известность благодаря работам Вайсштайна.

Специальное внимание либретто как значимому элементу оперы уделял американский музыковед Патрик Джон Смит, опубликовавший в 1970 году книгу «Десятая муза: Исторический очерк оперного либретто» (). В германской традиции значительным шагом в изучении либретто стал сборник трудов «Опера как текст: Изучение либретто в рамках романистики» (; 1986), подготовленный профессором Бамбергского университета Альбертом Гиром; другие учёные, внёсшие заметный вклад в развитие этой дисциплины, — Клаус Гюнтер Юст, Курт Хонолка, Кристоф Нидер. В романском научном сообществе легитимация либреттологии как особой отрасли исследований была проведена в работе Мариз Жёлан-Мейно «Легитимность либреттологии» (; 1976).

В СССР «остро поставил вопрос о настоятельной необходимости изучения оперных сценариев (а также выработке специальной теории „либреттологии“)» харьковский музыковед Григорий Ганзбург, придавший термину «либретто» расширительный характер: по Ганзбургу, в качестве либретто следует рассматривать «любой литературный (словесный) текст, который, вступая во взаимодействие с музыкой, образует синтетическое произведение», то есть не только сценарий оперы, оперетты или балета, но и вербальный элемент песни, романса, хора, мелодекламации и т. п.

В 2000 году в Вене открылся Институт Да Понте (, по имени выдающегося либреттиста Лоренцо да Понте), одним из направлений работы которого объявлена либреттология — преимущественно на материале оперы XVII—XVIII веков.

Источники

Литература 
 Соллертинский И. И. Драматургия оперного либретто (Сокращенная стенограмма доклада на Всесоюзной оперной конференции, 18 декабря 1940 г.) // Советская музыка. — 1941. — № 3. — С. 21-31.
 Оголевец А. С. Слово и музыка в вокально-драматических жанрах. — М.: МузГИЗ, 1960. — 522 с.
 Ярустовский Б. М. Очерки по драматургии оперы XX века: В 2 кн. — Кн. 1: М.: Музыка, 1971. — 358 с. Кн. 2: М.: Музыка, 1978. — 261 с.
 Ганзбург Г. И. О перспективах либреттологии // Музыкальный театр XX века: События, проблемы, итоги, перспективы / Ред.-сост. А. А. Баева, Е. Н. Куриленко. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — С. 244—249. ISBN 5-354-00812-3.
 Ганзбург Г. И. Лібретологія // Українська музична енциклопедія. – Т. 3. – Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України, 2011. – С. 151-152. ISBN 978-966-02-6061-0
 Либреттология. Восьмая нота в гамме. Сборник статей : учебное пособие / Ю. Димитрин, А. Стеценко (составление) ; Г. Ганзбург (предисловие). — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 336 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). ISBN 978-5-8114-5032-9 ISBN 978-5-4495-0454-8
 Patrick J. Smith. The tenth muse: a historical study of the opera libretto. — Gollancz, 1971. — 417 p.
 Klaus-Dieter Link. Literarische Perspektiven des Opernlibrettos: Studien zur italienischen Oper von 1850 bis 1920. — Bouvier, 1975. — 157 S.
 Maryse Jeuland-Meynaud. Légitimité de la librettologie // «Revue des Études Italiennes» (Paris), Tome XXI (1976, nouvelle série), pp. 60–101.
 Oper als Text: Romanistische Beiträge zur Libretto-Forschung. / Hrsg. Albert Gier. — Carl Winter Universitätsverlag, 1986. — 318 S.
 Albert Gier. Das Libretto: Theorie und Geschichte einer musikoliterarischen Gattung. — Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998. — 338 S.
 Léonard A. Rosmarin. When Literature becomes Opera: Study of a transformational process. — Rodopi, 1999. — 160 p.

Ссылки 
 Albert Gier. Analytische Bibliographie zur Libretto- und Opernforschung
 Heinrich K. Notes on Librettology // «Maske und Kothurn». Internationale Beiträge zur Theater-, Film- und Medienwissenschaft. 52(4), 2006. p. 11—15. ISBN 978-3-205-77617-8

Теория музыки